Quinze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Speedwell : 
 Le navire anglais Speedwell (1560) était une galère capturée aux français en 1560 et démantelée en 1580.
 Le navire anglais Swiftsure (1573) était un galion de 41 canons, reconstruit en 1592, rebaptisé Speedwell et réarmé à 40 canons en 1607, et a été perdu en 1624.
 Le HMS Cheriton (1656) était un navire de 20 canons, rebaptisé HMS Speedwell en 1660, et détruit en 1676.
 Le HMS Speedwell (1688) était un brûlot de 8 canons acheté en 1688 et coulé comme brise-lames en 1692.
 Le HMS Speedwell (1690) était un brûlot de 8 canons, reconstruit en 1702 en tant que cinquième canon de 28 canons, et détruit en 1720.
 Le HMS Speedwell (1744) est un sloop de guerre de 14 canons lancé en 1744 et vendu en 1750.
 Le HMS Speedwell (1752) est un sloop de 8 canons, converti en brûlot  et rebaptisé HMS Spitfire en 1779, et vendu en 1780.
 Le HMS Speedwell (1761) était un cotre d’origine inconnue, que les Français ont capturé en 1761.
 Le HMS Speedwell (1775) est un sloop de 18 canons répertorié en 1775 que la frégate espagnole Santa Bârbara a capturé le 26 octobre 1781 près de Gibraltar.
 Le HMS Speedwell (1780) est un cotre de 16 canons acheté en 1780, converti en brick en 1796 et a échoué en 1807.
 Le HMS Speedwell (1815) était une goélette de 5 canons achetée en 1815 et vendue en 1834.
 Le HMS Speedwell (1841) était un cotre d'étude acheté en 1841 et vendu en 1855.
 Le HMS Speedwell (1861) est une canonnière de classe Philomel lancée en 1861 et démantelée en 1876.
 Le HMS Speedwell (1889) était une canonnière torpilleur, convertie en dragueur de mines en 1909, et vendue en 1920.
 Le HMS Speedwell (J87) est un dragueur de mines de classe Halcyon lancé en 1935, rebaptisé Topaz et vendu en service civil en 1946.